El Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, es una unidad académica que inició sus funciones el año 1974 con el nombre de Centro de Investigaciones Teológicas. En la actualidad, brinda formación de pregrado y postgrado. En el caso del pregrado, imparte las carreras de Pedagogía en Filosofía y Religión y la carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas, la que recibe a estudiantes provenientes del Seminario Mayor Santo Cura de Ars de la Arquidiócesis de La Serena e interesados en el área; además, imparte, también, cursos de Formación General Teológica y de Ética Profesional a todos los estudiantes del Campus Guayacán en Coquimbo.En el caso de Postgrado, ofrece programas en las áreas de Pedagogía, Teología y Filosofía.

Junto a lo anterior, el Departamento de Teología desarrolla programas de extensión académica realizando Jornadas Teológicas en La Serena y Ovalle, Coloquios de Filosofía y Encuentros de Educación.

Historia 
El Departamento de Teología inició sus actividades en Coquimbo en el año 1974 como Centro de Investigaciones Teológicas de la Universidad del Norte (actual Universidad Católica del Norte). En el año 1981 se transformó en Departamento de Teología y sus actividades de extensión docente dieron paso para que, en el año 1990, se formara la carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas.
En 1983, por petición del señor Arzobispo de La Serena, el Departamento de Teología asumió la formación sacerdotal completa de los seminaristas de seis diócesis del norte del país, lo que implicó impartir toda la Ratio para la Formación Sacerdotal. Finalmente, el 7 de enero de 1991 se oficializa la carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas.
El año 1993 se formó una nueva carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas, la que mantuvo esencialmente la misma Ratio, pero con planes de estudio nuevos que, además, permitieron ofrecer un segundo grado, el de Licenciatura en Educación y título de Profesor de Religión en Enseñanza Media. A partir de marzo de 1993, cuando entró en vigencia el nuevo plan de estudios, la carrera amplió su oferta a tres planes: dos conducentes a cada uno de los títulos por separado y un tercero que conduce a ambas licenciaturas, más el título profesional de Profesor de Religión Católica.
El año 1995, el Departamento de Teología diseñó una nueva carrera de Pedagogía tendiente a otorgar el título profesional de Profesor en Filosofía y Religión Católica, junto al grado académico de Licenciado en Educación.  Esta carrera fue implementada el año 1996, siendo modificada curricularmente en los años 2000 y 2008. Esta última reforma curricular fue realizada bajo la opción metodológica de la formación por  competencias.
En el caso de la carrera de Pedagogía en Filosofía y Religión, esta cuenta se encuentra acreditada por un total de 6 años a contar de noviembre del año 2013.

Referencias

Universidad Católica del Norte